Виктор Иосифович Берёзкин (1934 — 2010) — российский историк театра, искусствовед. Доктор искусствоведения, ведущий сотрудник Государственного института искусствознания. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001).

Окончил постановочный факультет школы-студии МХАТ (1957). Работал в Государственном институте искусствознания. Автор около 30 книг и более 350 статей по вопросам истории и теории русского и мирового театра. Особое внимание уделял истории сценографии, «театру художника». Преподавал в Университете Натальи Нестеровой.В.И.Березкину принадлежит первый на русском языке опыт систематического осмысления и классификации классического наследия европейского театрально-декорационного искусства и, что особенно ценно - наследия ХХ столетия. Впервые в театроведении и сценографоведении В.И.Березкин ввел в научный оборот новое явление искусства современности - театр художника. 

В.И.Березкин - единственный российский искусствовед, который видел все 11 Пражских Квадриеннале сценографического искусства (с 1967 по 2007 годы), считающихся главным смотром достижений мировой сценографии. Этот опыт позволил ученому обосновать понятие "театр художника" как новый вид искусства, находящийся на пересечении изобразительных искусств и театра, сценического авангарда и неоавангарда. Театру художника В.И.Березкин посвятил ряд монографий. Серия книг "Сценографы России" завершает фундаментальный труд В. И. Березкина "Искусство сценографии мирового театра".

Труды

Серия «Искусство сценографии мирового театра» 
 
 
 
 
 
 
 
 Берёзкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. — М. : ЛКИ, 2010 г.  — Т. 7. Сценографы России. Александр Васильев. Март Китаев. Энар Стенберг  —  ISBN: 978-5-382-01005-2. 
 Берёзкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. — М. : Красанд, 2011 г.  — Т. 8. Сценографы России. Борис Мессерер. Валерий Левенталь. Владимир Серебровский Издательство: — ISBN: 978-5-396-00347-7 
 Берёзкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. — М. URSS. 2012 г. - Т.9: Сценографы России: Сергей Бархин. ПРОЕКТ "ОТКРЫТАЯ СЦЕНА"; - ISBN 978-5-396-00457-3.
 Берёзкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. — М. URSS. 2019 г. - Т.10: Сценографы России: Эдуард Кочергин. Игорь Попов. Олег Шейнцис; ISBN 978-5-396-00943-1.

Ссылки 
 Некролог в газете «Культура».
 В. И. Берёзкин на сайте Лаборатории Дмитрия Крымова.

Примечания 

Искусствоведы России
Сотрудники Государственного института искусствознания
Выпускники Школы-студии МХАТ
Доктора искусствоведения